Kalliope – planetoida o numerze katalogowym 22
 Kalliope (Calliope, Kaliopa, Kaliope) – w mitologii greckiej muza poezji epicznej

Zobacz też 
 Calliope